Бук (Fagus) — рід дерев родини букових (Fagaceae)
 Бук - водяна піна, бурління річкового порога.
 Бук (зенітно-ракетний комплекс) — радянський самохідний зенітно-ракетний комплекс (9К37, 9К37М, 9К37М1).
 Бук-М1-2 — російський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений на базі у 1994—1997 роках, що призначався для захисту військ і об'єктів при розташуванні їх на місці і в ході наступальних (оборонних) дій від ударів аеродинамічних об'єктів (літаків, вертольотів і крилатих ракет).
 Бук-М2 — російський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, Багатоканальний, високомобільний багатофункціональний ЗРК середньої дальності «Бук-М2» призначений для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, вертольотів, в тому числі які зависли, крилатих ракет і інших аеродинамічних літальних об'єктів, у всьому діапазоні їх можливого застосування, тактичних балістичних і авіаційних ракет, керованих авіабомб в умовах інтенсивного радіоелектронної і вогневої протидії супротивника, а також для обстрілу надводних і наземних радіоконтрастних цілей.
 Бук-М3 — російський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності розробки 2007 року.

Особи 
 Тадеуш Бук — генерал броні (посмертно) Війська Польського, командувач Сухопутних військ Польщі (15.09.2009-10.04.2010), загинув в авіакатастрофі 10 квітня 2010.
 Якуб Бук — лужицький письменник, публіцист, фольклорист.
 Глен Де Бук — бельгійський футболіст.

Населені пункти 

 Бук (Прахатіце) — муніципалітет у Чехії, в Південночеському краї;
 Бук (Пршеров) — муніципалітет у Чехії, в Центральночеському краї.
 Бук () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель

Населені пункти та їхні частини

 Бук — місто в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Бук — гміна в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Бук — село в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Бук — село в гміні Тісна Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Бук — село в гміні Добра Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Бук — частина міста Радзинь-Хелмінський в Ґрудзьондзькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Бук — частина села Крисяки в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Бук — частина села Конари в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бук — частина села Ястшембія в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Бук — частина села Руда-Бялачовська в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бук — осада в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бук — осада в гміні Кенти Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Бук — осада в гміні Пшибернув Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки